Bihari Ferenc (17. század) tanár
 Bihari Ferenc (1877–1967) tanár, gimnáziumi igazgató, keresztényszocialista politikus
 Bihari Ferenc (1890–1965) válogatott labdarúgó
 Bihari Ferenc (1896–1968) Kossuth-dijas földműves, gazdasági vezető
 Bihari Ferenc (1936) agrármérnök